Сірету () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Летя-Веке.
 Сірету () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Сеучешть.
 Сірету () — село в Румунії, у повіті Вранча. Адміністративно підпорядковується місту Мерешешть.